Les championnats du monde de pelote basque 2022,  édition des championnats du monde de pelote basque, ont lieu du 21 au 29 octobre 2022 à Biarritz, Bayonne, Bidart et Hasparren, en France. Organisés par la Fédération internationale de pelote basque et la Fédération française de pelote basque, ils réunissent 36 nations qui se disputeront 18 titres mondiaux.
C'est la troisième fois que Biarritz organise ces championnats du monde après les éditions de 1958 et 1978. Le frontball y fait sa première apparition, tout comme la cesta punta féminine. 

L'Espagne remporte ces championnats.

Organisation

Nations participantes
Trente-six nations prennent part à ces  championnats du monde : 

 (2)
 (41) 
 (2)
 (2)
 (6)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (20)
 (2)
 (1)

 (5)
 (17)
 (56) 
 (23)
 (61)
 (4)
 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (61)
 (1)

 (2)
 (2)
 (1)
 (11)
 (16)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (16)
 (6)
 (1)

Lieux de compétition
Sept lieux accueillent les compétitions finales :
 le trinquet moderne de Bayonne et le trinquet Berria d'Hasparren pour toutes les compétitions de trinquet ;
 le fronton du gymnase FAL de la Négresse à Biarritz et celui du Lycée Cassin de Bayonne pour les spécialités en fronton mur à gauche de 30 mètres ;
 le fronton Plaza Berri de Biarritz pour les spécialités en fronton mur à gauche de 36 mètres ;
 le jaï-alaï d'Aguiléra à Biarritz pour la cesta punta ;
 le terrain de frontball Kirolak de Bidart.
Quatre lieux additionnels sont utilisés pour les tournois de pré-qualifications: 
 les frontons de 30 mètres d'Ascain et du lycée Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz ;
 le fronton de 36 mètres du lycée de Biarritz ;
 le trinquet d'Aguiléra à Biarritz.

Épreuves et inscriptions 
Le nombre de places disponibles varie par spécialité. Selon les résultats obtenus lors des coupes du monde du cycle 2019-2021, les meilleures nations sont directement qualifiées pour les tournois finals. Les places restantes additionnelles sont attribuées aux nations après passage par un tournoi de pré-qualification.

Calendrier
Les 21 et 22 octobre, se déroulent les phases de pré-qualification. Ces mini tournois permettent d'attribuer les dernières places restantes dans les différentes spécialités pour les tournois finals.
Du 23 au 29 octobre, se tiennent les tournois de chacune des spécialités.

Déroulement des compétitions
 Une compétition de pelote handisport est admise en démonstration pour la première fois lors de championnats du monde dans la spécialité de paleta gomme fauteuil.
 Plusieurs nouveautés font leur apparition lors de ces championnats. Outre l'ouverture aux femmes de la modalité de cesta punta et l'introduction officielle du frontball, les hommes en modalité de paleta gomme pourront concourir en short (en lieu et place du pantalon long traditionnel) et les palas et paletas ne seront plus obligatoirement faites de bois noble mais pourront utiliser des matériaux modernes comme la fibre de carbone.
 La joueuse de frontenis espagnole Lidia Simón, actuelle vainqueure de la coupe du monde de la spécialité, affirme avoir été écartée de la sélection espagnole en raison de son surpoids (critères de masse graisseuse et poids fixés par la fédération non atteints) alors que les hommes ne seraient pas soumis à de tels critères. La fédération espagnole réfute cette accusation de discrimination en mettant en avant les autres critères de sélection (rendement sportif, esprit de groupe, motivation, exécution des programmes...) .
 La première demi-finale de cesta punta entre la France et l'Espagne, voit la sortie sur blessure de deux joueurs français: c'est d'abord Ludovic Laduche (remplacé par Jon Tambourindéguy), puis dans la seconde manche Éric Irastorza blessé au mollet. Jon Tambourindéguy est alors contraint de terminer la partie seul contre les deux espagnols. Éric Irastorza mettra un terme à sa carrière à l'issue de ces championnats du monde.
 Pendant la finale de paleta gomme en fronton entre l'Espagne et le Mexique, et alors que l'un des joueurs mexicain demandait des explications à l'arbitre, le président de la Fédération espagnole de pelote Julián García Angulo, a bondi des tribunes et en est venu aux mains avec le joueur: une bagarre a alors commencé. Le président a du être maîtrisé puis promptement sorti de l'enceinte sportive. Les spectateurs présents ont été stupéfaits qu'une telle scène se produise.
 Lors de l'assemblée générale de la FIPV tenue le 27 octobre à la villa Arnaga à Cambo, la ville de San Luis (Argentine) est choisie pour être l'hôte des championnats 2026 et Bilbao (Espagne) de ceux de 2030. C'est la première fois que l'Argentine organisera ces champonnats du monde.

Tournois de pré-qualifications
Le nombre de places restant à attribuer pour les tournois finals varie selon les spécialités:

Palmarès 
Tous les pelotaris ayant pris part à l'une des parties de leur équipe pendant la compétition, sont mentionnés dans le tableau qui suit.

Résultats

Trinquet

Pelote à main nue (individuel)
Résultats détaillés (Site FIPV)

Pelote à main nue (par équipe)
Résultats détaillés (Site FIPV)

Paleta, pelote de cuir
Résultats détaillés (Site FIPV)

Paleta, pelote de gomme - Hommes 
Résultats détaillés (Site FIPV)

Paleta, pelote de gomme - Femmes 
Résultats détaillés (Site FIPV)

Xare
Résultats détaillés (Site FIPV)

Fronton de 30 mètres

Paleta, pelote de gomme - Hommes
Résultats détaillés (Site FIPV)

Paleta, pelote de gomme - Femmes
Résultats détaillés (Site FIPV)

Frontenis, pelote de gomme - Hommes
Résultats détaillés (Site FIPV)

Frontenis, pelote de gomme - Femmes
Résultats détaillés (Site FIPV)

Fronton de 36 mètres

Pelote à main nue (individuel)
Résultats détaillés (Site FIPV)

Pelote à main nue (par équipe)
Résultats détaillés (Site FIPV)

Paleta, pelote de cuir
Résultats détaillés (Site FIPV)

Grosse pala (Pala corta)
Résultats détaillés (Site FIPV)

Fronton de 54 mètres

Cesta punta - Hommes
Résultats détaillés (Site FIPV)

Cesta punta - Femmes
Résultats détaillés (Site FIPV)

Frontball

Frontball Hommes 
Résultats détaillés (Site FIPV)

Frontball Femmes 
Résultats détaillés (Site FIPV)

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
  FIPV - Fédération internationale de pelote basque
  FFPB - Fédération française de pelote basque
  FIVP - Biarritz 2022 - Organisation et résultats détaillés

2022
Pelote basque
Championnat du monde en Nouvelle-Aquitaine
Sport en France en octobre 2022
Pelote basque en France
Sport à Biarritz
Sport à Bayonne
Événement sportif dans les Pyrénées-Atlantiques